Фи́никс:
 Финикс — столица и крупнейший город американского штата Аризона.
 Финикс, Бет (род. в 1980) — американский профессиональный рестлер.
 Финикс (трасса) — трасса «Формулы-1» в Финиксе.
 Финикс Койотс — название хоккейного клуба «Аризона Койотис» в 1996—2014 годах.
 Финикс Санз — профессиональный баскетбольный клуб.
 Финикс Скай-Харбор — международный аэропорт в Финиксе.

См. также 
 Феникс (значения)